Rintinkan (fr. Rantanplan, 2006) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 17 marca 2012 roku na kanale teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach czworonożnego pomocnika Lucky’ego Luke’a, stawiającego w pojedynkę czoła czyhającym na niego niebezpieczeństwom.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Studio PublishingWystąpili:
 Tomasz Błasiak – Rintinkan
 Hanna Kinder-Kiss – Janine (odcinek „Hello, Halloween”)
 Waldemar Barwiński

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2006